Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Croatia Bol Open 2021 des Damentennis. Insgesamt nahmen 8 Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 

WTA Challenger Series 2021
Tennisturnier in Bol